La Copa de la UEFA 1993-94 se disputó entre septiembre de 1993 y mayo de 1994, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 32 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 26 de abril y el 11 de mayo de 1994 enfrentó al Inter de Milán y al SV Casino Salzburgo, con victoria del equipo italiano por un global de 2-0.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Inter de Milán